Алакозы () — село в Шалкарском районе Актюбинской области Казахстана. Входит в состав сельского округа имени Есета Котибарова. Код КАТО — 156439200.

Население 
В 1999 году население села составляло 254 человека (131 мужчина и 123 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживал 101 человек (46 мужчин и 55 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Шалкарского района